Pierre François Xavier Boyer (1772-1851), militaire français
 Xavier Boyer, chanteur français connu aussi sous le pseudonyme anagramme de Axe Riverboy